O Frigorífico Nacional Futebol Clube (também conhecido como Frigosul) é um clube de futebol da cidade de Canoas, no estado do Rio Grande do Sul. O Frigosul disputa atualmente a Liga Canoense de Futebol, a Copa Coredes e outros pequenos campeonatos. O clube sempre foi um forte indicado da cidade para participar da Série B (atual Série A2) do Gauchão, sendo visto como possível rival do Sport Club Ulbra após terem jogados juntos pela primeira vez na qual a Ulbra venceu o jogo por 3 a 2 no Complexo Esportivo da Ulbra. Já teve participações nos estaduais amadores: em 1948, 1950, em 1995 fez uma campanha de 8 jogos, 3 vitórias, um empate e 4 derrotas e na sua última participação no estadual em 1996 o clube canoense bateu o 15 de Novembro por 1 a 0 em seu estádio, mesmo assim não conseguiu a classificação.

O complexo conta com um campo oficial de futebol, um ginásio de futebol de salão e um salão de festas, local onde acontece atualmente o Pagofunk Frigosul, é também a quadra de ensaios da Escola de Samba Acadêmicos da Grande Rio Branco, escola campeã do carnaval de Canoas em 2011. Conta também com amplo estacionamento.

Títulos
Segundo o site do clube, o Frigosul possuí os seguintes títulos.

  Campeonato Gaúcho de Futebol Amador: 2000
  Campeonato Intermunicipal Sênior: 2009*
  Campeonato Citadino de Canoas: 1960, 1965 e 1975.

Futsal

  Campeonato Citadino de Futsal: 1990

  Campeonato conquistado de modo invicto e com 100% de aproveitamento. Venceu todas as 14 partidas que disputou.

Time atual

 Goleiros: Maurício e Fábio
 Laterais: Jeferson, Neri, Bisnaga e Tovar
 Zagueiros: Lucas, Leandro, Rafael Zaniol e Claudinei
 Meias: Aramis, Ilo, Timba, Gustavo, Eduardo e Tiagão
 Atacantes: Gilmar, Rodi, Buiu, Maurício II e Renan.

Clubes de futebol de Canoas
Clubes de futebol fundados em 1940